Nelsonia - um gênero de roedores
 Nelsonia - um género botânico
 Nelsonia (Virgínia) - uma área não-incorporada dos Estados Unidos da América
 3538 Nelsonia - um asteróide da cintura principal

Desambiguação